Katharina Klafsky/Klaffsky o  Katharina Klafsky-Lohse (Mosonszentjános (Wieselburg), Imperio austrohúngaro, hoy Austria, 19 de septiembre de 1855-Hamburgo, Imperio alemán, 22 de septiembre de 1896) fue una soprano húngara.

Biografía
De familia humilde, se mudó de muy joven a Viena donde trabajó sirviendo.

Gracias a su voz luego consiguió trabajo en un coro.

Desde 1882 cantó en el teatro de Leipzig y también actuó en Londres en 1892 y con la Damrosch Opera Company estadounidense en 1895.

Se casó con el director Otto Lohse.

Falleció de cáncer cerebral.

Un cráter en Venus lleva su nombre.

Referencias
Enciclopedia Británica

Sopranos de Hungría
Músicos de Hungría del siglo XIX
Fallecidos por tumor cerebral